Plesiastrea är ett släkte av koralldjur. Plesiastrea ingår i familjen Faviidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Plesiastrea